Weibel steht für:

 Weibel (Amtsdiener)
 Feldwebel oder Feldweibel, ein Unteroffiziersgrad
 Gemeinwebel, alter militärischer Dienstgrad

Weibel ist der Familienname folgender Personen:
 Andrea Weibel (* 1966), Schweizer Schriftstellerin
 Antoinette Weibel (* 1969), Schweizer Universitätsprofessorin
 Benedikt Weibel (* 1946), Schweizer Manager
 Bernhard Weibel (1617–1699), deutscher Geistlicher und Hochschullehrer, siehe Bernhard Waibel

 Charles Weibel (Architekt) (1866–1942), Schweizer Architekt
 Charles Weibel (* 1950), US-amerikanischer Mathematiker
 Ewald Weibel (1929–2019), Schweizer Anatom und Elektronenmikroskopiker
 Franziska Weibel, Schweizer Tischtennisspielerin
 Gottfried Weibel (1886–1965), deutscher Landrat
 Jakob Samuel Weibel (1771–1846), Schweizer Kleinmeister, Maler und Kupferstecher
 Johann Jakob Weibel (1812–1851), Schweizer Architekt
 Josef Weibel (1879–1944), Schweizer Politiker (SP) 

 Jürg Weibel (1944–2006), Schweizer Schriftsteller
 Kaj Weibel (* 2002), Schweizer Politiker (Grüne)
 Keijo Weibel (* 2000), Schweizer Eishockeyspieler
 Lars Weibel (* 1974), Schweizer Eishockeytorwart
 Martina Weibel (1926–2018), Schweizer Architektin, Illustratorin und Fotografin

 Rainer Weibel (1921–2002), Schweizer Unternehmer und Politiker
 Renée Weibel (* 1986), Schweizer Schauspielerin und Tänzerin
 Rolf Weibel (* 1939), Schweizer Theologe

 Wilhelm Weibel (1876–1945), österreichischer Mediziner (Gynäkologe)
 Willy Weibel (1906–??), Schweizer Sprinter
 Weibel (Sportschütze), Schweizer Sportschütze

Siehe auch:
 Waibel
 Waibl